Alexander Wagner (kerkmuzikant) (1926-2019), Duitse kerkmuzikant, dirigent en academisch docent
 Alexander Wagner (schaken) (1868-1942), Pools schaaktheoreticus
 Sándor Wagner (1838-1919), Hongaarse schilder